Кампо Гранде има више значења:

 Кампо Гранде
 Кампо Гранде (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Гранде (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Гранде (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Гранде (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Гранде, Еспортадора де Каборка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Гранде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Гранде, Вињедос Алта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Гранде (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику